62. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 24–25 lutego 1968 roku w szwedzkim Göteborgu. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na stadionie Nya Ullevi po raz trzeci (wcześniej w 1961 i 1966). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został Norweg Fred Anton Maier, który dodatkowo pobił rekord świata w wieloboju. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarzy z 13 krajów. Sklasyfikowanych zostało 33.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1968 w sportach zimowych
1968 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu